Victoria de Baden (Sophie Marie Viktoria; Karlsruhe, 7 de agosto de 1862 - Roma, 4 de abril de 1930) fue reina de Suecia, esposa de Gustavo V. Fue la segunda de los hijos del gran duque Federico I de Baden y de la princesa Luisa de Prusia, hija a su vez del káiser Guillermo I de Alemania. Victoria estuvo políticamente activa de manera conservadora durante el desarrollo de la democracia y se sabe que era proalemana durante la Primera Guerra Mundial.

Biografía

Nacimiento  
La princesa Victoria nació el 7 de agosto de 1862 en Karlsruhe, Baden. Sus padres eran Federico I de Baden y Luisa de Prusia.

Educación 
Victoria estaba orgullosa de su origen alemán y de su educación prusiana. Había tenido una buena educación musical. Victoria opinaba que la dignidad real era otorgada por Dios y ningún poder mundano podía arrebatarla o renunciar a ella.

Juventud 
Victoria en su juventud había convertido las notas en los conciertos de la corte para Franz Liszt.

Intereses 
Era una mujer con un gran talento artístico, aficionada a la pintura, a la fotografía y al piano. Durante sus viajes a Egipto y a Italia, produjo una extensa obra pictórica y fotográfica. Su trabajo fotográfico fue de gran calidad, y experimentó todas las técnicas de su tiempo. Desde su infancia tuvo una excelente educación musical, y fue una gran pianista; interpretaba completa El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner sin necesidad de leer las notas.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
Victoria llegó a Estocolmo a finales de septiembre de 1881 como princesa heredera de Suecia y Noruega. La princesa fue dada en matrimonio por un acuerdo entre las familias reales de Suecia y Baden con el entonces príncipe Gustavo, heredero de Suecia y Noruega.

Boda 
El casamiento se efectuó el 20 de septiembre de 1881 en Karlsruhe, Baden.

Hijos 
La reina dio a luz a tres hijos varones:
 Gustavo VI Adolfo de Suecia, Duque de Escania y Rey de Suecia, nació el 11 de noviembre de 1882 y falleció el 15 de septiembre de 1973
 Príncipe Guillermo, duque de Södermanland, nació el 17 de junio de 1884 y falleció el 5 de junio de 1965
 Príncipe Éric, duque de Västmanland, nació el 20 de abril de 1889 y falleció el 20 de septiembre de 1918 de gripe española 

Sufrió depresión después del nacimiento de su primer hijo en 1882 y después de esto, a menudo pasaba los inviernos en balnearios en el extranjero. Sus embarazos fueron de alto riesgo y durante ellos fue sometida a tratamientos con medicamentos bastante perniciosos, como el mercurio.

Problemas matrimoniales 
Se informó de que su matrimonio no era feliz. En 1890-1891, Victoria y Gustavo V de Suecia viajaron a Egipto para reparar su relación, pero no tuvo éxito, supuestamente debido al interés de Victoria en uno de los cortesanos y ella repitió el viaje a Egipto en 1891-1892. Después de 1889, la relación personal entre Victoria y Gustavo V de Suecia se considera terminada, en parte, según lo estimado por Lars Elgklou, debido a la bisexualidad de Gustavo V de Suecia. Se rumoreaba que Axel Munthe y la Reina eran amantes, pero esto nunca se ha confirmado.

Princesa heredera de Suecia y Noruega 
El 1 de febrero de 1882 Victoria y Gustavo V de Suecia visitaron Oslo, Noruega donde fueron recibidos con una procesión de 3.000 portadores de antorchas. Para 1888, sus viajes de invierno la habían vuelto impopular y la describieron como muy altiva.

Reina de Suecia 
El 8 de diciembre de 1907 falleció su suegro el rey Óscar II y Gustavo y Victoria accedieron al trono sueco. Como reina, solo estuvo presente en Suecia durante los veranos, pero aún dominaba la corte. Ella arregló el matrimonio entre su hijo el Príncipe Guillermo, duque de Södermanland y María Pávlovna de Rusia. También se dedicó a diversos tipos de caridad, en Suecia, Alemania e Italia. La reina Victoria tuvo una influencia política sustancial sobre su esposo, que a menudo se consideraba proalemán. En 1908, Victoria hizo una visita oficial a Berlín, Alemania con Gustavo V de Suecia, donde fue nombrada Coronel Prusiana honoraria. Ella era muy estricta con la disciplina y si alguno de los miembros de la guardia del palacio olvidaba saludarla, generalmente lo arrestaban. La vida en la corte sueca también estuvo dominada por una cierta rigidez, confirmada por su dama de compañía favorita, Helene Taube. Ella era profundamente conservadora en sus puntos de vista y resentía la disolución de la unión sueco-noruega, la Gran huelga de 1909, la victoria electoral de 1911 de los radicales y los socialistas así como los liberales y cuando su hijo era regente temporal En 1912, ella le advirtió en cartas desde Italia que no debía ser demasiado íntimo con el gobierno electo. La reina Victoria perdió mucha popularidad entre los suecos por su actitud pro alemana a menudo notoria, particularmente política durante la Primera Guerra Mundial, cuando se dice que influyó en su marido en gran medida. Durante la Primera Guerra Mundial, ella dio un regalo personal a cada voluntario sueco a las fuerzas alemanas. Mantuvo un contacto cercano con el emperador alemán, a quien solía visitar durante la guerra. Ella fundó "El Comité Central de la Reina" para el equipo de defensa. Le molestaban profundamente las victorias electorales socialdemócratas en 1917 y trabajó para evitar que participaran en el gobierno. La influencia política de Victoria se fundó sobre la posición de poder de su primo hermano, el emperador alemán Guillermo II de Alemania y en 1918 y 1919, después de que fue depuesto, ella perdió toda influencia política en Suecia.

Problemas de salud 
La reina Victoria sufría de muy mala salud, debido a un mal trato por parte de varios médicos en su juventud y a menudo salía de viaje para mejorar su salud. Fue tratada con mercurio y medicamentos excesivos durante sus embarazos difíciles, posiblemente la causa de sus afecciones crónicas. Desde 1892 hasta su muerte, Axel Munthe fue su médico personal y le recomendó que pasara los inviernos en la isla italiana de Capri, Italia. Aunque inicialmente dudaba, en el otoño de 1901 viajó a Capri, Italia llegando a una bienvenida oficial y a una multitud que la escoltó desde el Marina Grand hasta el Hotel Paradise. A partir de entonces, excepto durante la Primera Guerra Mundial y durante los últimos dos años de su vida, pasó varios meses al año en Capri, Italia. Después de un tiempo, decidió comprar su propia residencia en Capri, Italia, una casa de campo íntima rústica de dos pisos que llamó Casa Caprile, que había ajardinado extensamente, rodeándola con un denso parque. En la década de 1950. La Reina fue a la residencia de Axel Munthe, la Villa San Michele, la mayoría de las mañanas para unirse a Axel Munthe para pasear por la isla. La reina Victoria pasó mucho tiempo en el extranjero por razones de salud, ya que el clima sueco no se consideraba bueno para ella y durante sus últimos años como reina, rara vez estuvo presente en Suecia: participó en una visita oficial a Norrland en 1921, una visita a Dalarna en 1924 y a Finlandia en 1925. La visita a Finlandia fue su última aparición oficial como reina; aunque visitó Suecia en el cumpleaños de su esposo en 1928, no se mostró al público. Durante esas celebraciones, sin embargo, alguien notó la figura de una mujer detrás de una cortina en el Palacio Real de Estocolmo; él la saludó con la mano y ella le devolvió el saludo con su pañuelo. Después de esto, dejó Suecia para ir a Italia. Sin embargo, se le reconoce la fortaleza de su personalidad, que le permitió soportar las más adversas situaciones.

Muerte 
Hacia el final de su vida, con su salud en declive, Axel Munthe recomendó que ya no pasara más tiempo en Capri, Italia y regresó a Suecia por un tiempo, construyendo allí una villa de estilo Capri. Luego se mudó a Roma, Italia. Su última visita a Suecia fue en el cumpleaños número 70 de su esposo el Rey  Gustavo V de Suecia en junio de 1928 y la reina Victoria murió el 4 de abril de 1930 en su casa Villa Svezia en Roma, Italia a los 67 años.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 7 de agosto de 1862-20 de septiembre de 1881: Su Alteza Gran Ducal la princesa Victoria de Baden
 20 de septiembre de 1881-7 de junio de 1905: Su Alteza Real la princesa heredera de Suecia y Noruega, duquesa de Värmland
 7 de junio de 1905-8 de diciembre de 1907: Su Alteza Real la princesa heredera de Suecia, duquesa de Värmland
 8 de diciembre de 1907-4 de abril de 1930: Su Majestad la reina consorte de Suecia

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de los Serafines (28/04/1908).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ancestros

Galería de imágenes

Enlaces externos 

Princesas de Baden
Reinas consortes de Suecia del siglo XX
Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte
Nobles alemanas del siglo XIX

Nobles alemanas del siglo XX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa

Damas de la Orden de los Serafines
Nacidos en Karlsruhe
Fallecidos en Roma